Miejscowości w USA:
 Pilot Point – miasto w stanie Alaska, w okręgu Lake and Peninsula
 Pilot Point – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Denton